

Patronymie 

Claude Faucomprez (1949-), clarinettiste classique français ;
Gérard Faucomprez (1944-2005), joueur français de hockey sur glace.